Bysantinsk eller bysantinska kan syfta på:

 Bysantinsk konst – konst som producerades i Östrom och det Bysantinska riket från mitten av 500-talet till 1453
 Bysantinsk litteratur – litteratur som producerades i Östrom och det Bysantinska riket från mitten av 500-talet till 1453
 Bysantinsk arkitektur – arkitekturen i det bysantinska riket 
 Bysantinsk musik – musik komponerad till grekiska texter och spelades vid ceremonier, på festivaler och i kyrkan
 Bysantinsk kejsare – en lista över regerande kejsare och kejsarinnor av det östromerska och senare bysantinska riket, från år 324 till år 1453
 Bysantinsk grekiska – språket i Bysantinska riket
 Bysantinska riket – sedan 1500-talet den konventionella benämningen på romarriket under medeltiden 330–1453
 Bysantinska kejsarkyrkan – en kristen kyrka
 Bysantinska armén – det bysantinska rikets landtrupper
 Bysantinska flottan – det bysantinska rikets flotta
 Bysantinska generalsproblemet – ett klassiskt problem tillämpat på feltoleranta datorsystem
 Bysantinska kalendern – en tideräkningen utgående från världens skapelse
 Bysantinska senaten – en senat i Bysantinska riket 300-talet till 1200-talet
 Bysantinska hästarna – skulpturer av fyra hästar